Aceasta este lista tutulor eliminărilor (cartonașelor roșii) de la Campionatul Mondial de Fotbal. Sunt incluse doar eliminările recunscute de FIFA. Cartonașele roșii acordate în preliminarii nu sunt luate în considerație.

Primul jucător eliminat la Campionatul Mondial a fost peruanul Plácido Galindo, într-un meci contra echipei naționale de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1930. Cea mai recentă eliminare e cea a lui John Heitinga din echipa Olandei, în meciul contra Spaniei din finala Campionatului Mondial de Fotbal 2010.

Eliminări notabile la Campionatul Mondial
 Plácido Galindo a fost primul jucător eliminat într-un meci de la Campionatul Mondial de Fotbal, jucând pentru Peru pe 14 iulie 1930 contra României.
 Uruguayanul José Batista a primit cel mai rapid cartonaș roșu de la CMF, fiind eliminat chiar din primul minut în 1986 că l-a îmbrâncit pe Gordon Straachan într-un meci contra Scoției.
 Cinci jucători au fost eliminați în finală. Argentininianul Pedro Monzón a fost primul eliminat în 1990, fiind rapid urmat de coechipierul Gustavo Dezotti în același meci. Francezul Marcel Desailly primind un cartonaș roșu în 1998, a devenit primul jucător eliminat în finală, de la echipa câștigătoare.
 Cei mai mulți jucători eliminați într-o zi competitivă, au fost pe 18 iunie 1998, când cinci jucători au primit cartonașe roșii în două meciuri din faza grupelor.
 Rigobert Song a fost primul jucător ce a primit două cartonașe roșii la CMF - unul în 1994 și altul în 1998. Zinedine Zidane i-a egalat contr-performanța în 1998 și 2006.
 Trei țări sudamericane conduc clasametul celor mai multe cartonașe roșii per echipe naționale, Brazilia fiind lideră cu 11 jucători eliminați. Argentina are 10 jucători și Uruguay - 8.
Meciul cu cele mai multe cartonașe roșii de la Campionatul Mondial a fost Olanda - Portugalia, un joc din optimile de finală ale Campionatul Mondial de Fotbal 2006.
4 jucători, câte 2 de la fiece echipă, au fost eliminați; în total arbitrul Valentin Ivanov a acordat 16 cartonașe galbene și 4 cartonașe roșii, fiind cel mai mare număr de avertizări și eliminări de la campionatele mondiale de fotbal. Meciul a fost ulterior botezat de presă ”Bătălia de la Nürnberg”.

Lista cartonașelor roșii de la Campionatele Mondiale

Note 

Campionatul Mondial de Fotbal
Liste despre fotbal